Сейф:

 Сейф — прочный несгораемый металлический ящик или же шкаф для хранения документов и материальных ценностей.
 Сейф — коллектив русского музыкального андеграунда.
 Сейф Ислам (1961—2010) — исламский террорист.
 Сейф () — игровая ситуация в бейсболе. (см. Бейсбольная терминология)